Gangster kan syfta på:

 Gangster – en medlem i kriminell organisation.
 Gangstarap – en musikgenre.
 Gangster (brädspel) – ett brädspel från Äventyrsspel.
 Gangster (film) – en svensk film.
 American Gangster (film) – en amerikansk film.
 American Gangster – Jay-Zs tionde skiva.